Kaleidoscope: Remixed — сборник ремиксов нидерландского музыкального продюсера в стиле trance Tiësto, выпущенный 31 августа 2010 года в США. На пластинке представлены ремиксы на предыдущий альбом артиста — Kaleidoscope, вышедший в 2009 году.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Tiësto
Альбомы Ultra Records
Альбомы ремиксов